Jørgen Hedenstad Breivik – sciatore alpino norvegese
 Vegar Eggen Hedenstad – calciatore norvegese
 Mads Hedenstad Christiansen – calciatore norvegese